Tisserand peut faire référence à :

Métier 
Tisserand, artisan qui tisse divers types de fils pour en faire des étoffes. Le féminin est tisserande.

Onomastique 
Le patronyme français Tisserand vient du métier de tisserand. C'est un nom répandu dans toute la France, en particulier dans le quart nord-est, et tout spécialement dans les départements de la Haute-Saône et des Vosges. Il a en tous points les mêmes caractéristiques que le patronyme  qui lui, toutefois, est moins fréquent.

Patronymes 
 
 Claude Tisserand (1939–2021), pionnier français des voiliers à hydrofoils et constructeur amateur d'ULM.
 Cyril Tisserand (1973–), fondateur français de l'association Le Rocher, promouvant le vivre ensemble dans les quartiers difficiles de banlieue.
 Éric Tisserand (?–), ingénieur du son et mixeur français.
 Eugène Tisserand (1830-1925), agronome français.
 Eugène Tisserand (?), abbé français du , auteur d'un ouvrage historique sur Vence.
 Félix Tisserand (1845-1896), astronome français.
 Gérard Marcel Tisserand (1918-2004), un chanteur baryton français plus connu sous le pseudonyme Gérard Souzay.
 Jean Tisserand (-1497), franciscain cordelier français, fondateur d'un monastère et prédicateur.
 Louis Tisserand (1819-1883), homme politique français.
 Marcel Tisserand (1993-), footballeur congolais.
 Marilyn Tisserand, plus connue sous le pseudonyme Gemma, (1973-), danseuse orientale et chorégraphe française, cofondatrice de la Compagnie Mille et Une nuits.
 Paul-Félix Tisserand (1909-1980), historien et frère capucin valdôtain.
 Pierre Tisserand (1936–), chanteur français.

Astronomie 
 Paramètre de Tisserand ou invariant de Tisserand, critère de similarité pour l'étude des orbites des comètes et des astéroïdes, tirant son nom de celui de l'astronome français François Félix Tisserand.
 (3663) Tisserand, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes, baptisé en l'honneur de l'astronome français François Félix Tisserand.
 , cratère de la Lune situé juste à l'est du cratère , au nord-est de la mer des Crises, également baptisé en l'honneur de l'astronome français François Félix Tisserand.

Faune 
 Le Tétranyque tisserand, espèce d'acariens.
 Le Requin tisserand, espèce de requin.
 Le Lamie tisserand ou Lamia textor, un gros coléoptère xylophage, appartenant au genre Lamia et de la famille des Cerambycidae.
 improprement, les oiseaux dits « tisserins ».

Culture

Littérature 
 Les Tisserands (titre original : ), une pièce et un drame social de Gerhart Hauptmann publié en 1892.
 Les Tisserands du pouvoir, roman de l'écrivain et réalisateur canadien Claude Fournier publié en 1988.

Cinéma 
 Les Tisserands (titre original : Die Weber), un film allemand réalisé par Friedrich Zelnik, sorti en 1927, adaptation de la pièce éponyme de Gerhart Hauptmann.
 Issa le tisserand, un documentaire-fiction burkinabè d'Idrissa Ouedraogo réalisé en 1984.
 Les Tisserands du pouvoir, adaptation du roman éponyme de Claude Fournier, réalisé en 1988 par lui-même.
 Les Tisserands 2 : La révolte, adaptation du roman éponyme de Claude Fournier, réalisé en 1988 par lui-même.

Télévision 
 Les Tisserands du pouvoir, mini-série de six épides, adaptation du roman éponyme de Claude Fournier, réalisée par lui-même.

Légende chinoise 
 Le Bouvier et la Tisserande est l'une des quatre grandes légendes du folklore chinois.

Marine 
 Nœud de tisserand, nœud d'ajut.

Toponymes

Odonymes 
 La rue Tisserand, une rue française du  de Paris, nommée ainsi en 1904 en l'honneur de l'astronome Félix Tisserand, directeur de l'observatoire de Paris.
 La rue des Tisserands, une rue de la ville française de Colmar.
 Les Degrés des Tisserands sont une rue de la ville de Liège en Belgique.

Communautés de communes 
 La communauté de communes La Chaîne des Tisserands, une ancienne communauté de communes française située dans le département de l'Isère et la région Rhône-Alpes.
 La communauté de communes Bourbre-Tisserands, une communauté de communes française située dans le département de l'Isère et la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Voir aussi 
  et , patronymes germaniques équivalents.

Notes et références 

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien
Patronyme franc-comtois